28-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Нижнем Новгороде (Россия). Он проходил с 29 мая по 3 июня 2012 года. Комплекты медалей были разыграны в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Юниоры соревновались в командном первенстве, а также в отдельных видах (обруч, мяч, булавы, лента). В чемпионате участвовали гимнастки из 35 стран.

Медалисты

Результаты

Индивидуальное многоборье

Групповое многоборье

5 мячей

3 ленты+2 обруча

Юниоры

Командное первенство

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в России в 2012 году
Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
2012 год в Нижегородской области
Чемпионаты Европы в России
Международные спортивные соревнования в Нижнем Новгороде
Май 2012 года
Июнь 2012 года
Художественная гимнастика